Hellbound:

Hellbound — дебютный мини-альбом австралийской рок-группы The Living End.
 Hellbound — второй студийный альбом западногерманской рок-группы Warlock.